Het volk in zuidelijk Sumatra (Indonesië), zie Redjang (volk)
 De Austronesische taal die dit volk spreekt, zie Redjang (taal)
 Het schrift dat gebruikt werd voor het schrijven van de taal, zie Redjang (schrift)
 Een mijnbouwbedrijf in Nederlands Indië, Redjang Lebong